Le qualificazioni del singolare maschile dello  Swedish Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Albert Ramos-Viñolas (qualificato)
  Radu Albot (qualificato)
  André Ghem (ultimo turno)
  Jürgen Zopp (ultimo turno)

 Renzo Olivo (qualificato)
 Juan Lizariturry (ultimo turno)
 Iñigo Cervantes (qualificato)
 Christian Garín (ultimo turno)

Wildcard 

  Mikael Ymer (primo turno) 
  Igor Tubic (primo turno) 

  Carl Söderlund (primo turno)
  Gustav Hansson (primo turno)

Qualificati 

  Albert Ramos-Viñolas 
  Radu Albot

  Iñigo Cervantes 
  Renzo Olivo

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2014
ATP World Tour 2014